Anna Trespeuch-Berthelot (1976-), historienne française ;
 Léo Trespeuch (1987-), snowboarder français ;
 Chloé Trespeuch (1994-), snowboardeuse française.

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien